У широкому сенсі
 Збройні сили України
У вузькому сенсі
 Сухопутні війська України